В теории потребителя спрос Хикса отражает те наборы, которые потребитель выберет при заданных ценах и уровне полезности, решая задачу минимизации своих расходов. Назван по имени английского экономиста Хикса. Также называют компенсированным спросом.

Математическая запись 
 
 

где h(p,u) — спрос Хикса при ценах p и значении функции полезности .

В случае когда известна функция расходов  и она непрерывна в точке , компенсированный спрос может быть найден по лемме Шепарда и выглядит следующим образом:

Двойственность в теории потребления 
Удобство подхода Хикса заключается в том, что минимизируемая функция расходов имеет линейный вид, но переменные для функции маршалловского спроса (p, w), легче наблюдать на практике.

Если предпочтения потребителя являются непрерывными и функция полезности задана в нуле так, что , то спрос по Хиксу  является решением задачи максимизации полезности при ценах  и доходе , где e(•) — функция расходов. При этом .

Обратное тоже имеет место, но при других условиях. Если предпочтения являются локально ненасыщаемыми, то маршалловский спрос  является решением задачи минимизации расходов  и .

Свойства 
При условии непрерывности функции полезности  и задания её в нуле таким образом, что , спрос Хикса  обладает следующими свойствами:

 Однородность нулевой степени по ценам p: для всех , , так как набор x, минимизирующий сумму , также минимизирует сумму  при том же бюджетном ограничении.
 Ограничение  удовлетворяется как равенство: . Это следует из непрерывности функции полезности, так как можно тратить меньше на некое δe и уменьшать значение полезности на δu, пока оно не станет равным в точности .
 Если предпочтения выпуклы, то  — выпуклое множество.
 Если предпочтения строго выпуклые, то  состоит из одного элемента (является функцией компенсированного спроса).
 Имеет место закон компенсированного спроса:

См. также 
 Задача потребителя
 Маршалловский спрос

Литература 
 .

Теория потребления